Вімі́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011)

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на північ від Парижа, 105 км на захід від Лілля, 100 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1624 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 4342,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Вімій 
 Вімій на сайті французького Національного інституту географії
 Вімій на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вімій на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале